Перечень муниципалитетов автономного региона Португалии — Асориш (Азорские острова).